La liste des footballeurs internationaux grecs comprend tous les joueurs de football en équipe de Grèce.

Liste 

Liste mise à jour après le match Grèce-Finlande du .

Références

Lien externe 
  Greece international caps | European football sur eu-football.info

Grece
Équipe de Grèce de football